Gare de Savigny-Lévescault
 Gare de Savigny-le-Temple - Nandy
 Gare de Savigny-sous-Faye
 Gare de Savigny-sur-Orge